Sygnet – ozdobny pierścień, przeznaczony głównie dla mężczyzn, służący jako pieczęć do laku; współcześnie noszony jako rodzaj biżuterii
 Sygnet wydawniczy – znak, godło drukarni, wydawnictwa bądź rzemiosła
 Sygnet (logo) – symbol graficzny, który jednoznacznie kojarzy się z daną marką, firmą lub organizacją